Кунденок — фамилия.
 Кунденок, Александр Николаевич (род. 1973) — советский и украинский футболист, полузащитник.
 Кунденок, Геннадий Николаевич (род. 1976) — украинский футболист, полузащитник и тренер.